Fondodevila puede referirse a:

Fondodevila (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Ambía, concello de Baños de Molgas.
Fondodevila (Esgos), lugar de la parroquia de Os Pensos, concello de Esgos.
Fondodevila (San Amaro), lugar de la parroquia de Grixoa, concello de San Amaro.
Fondodevila (Verea), lugar de la parroquia de Ourille, concello de Verea.

Véase también 
Fondo de Vila